Prigradica je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 7 km sjeverozapadno od Blata te 39 km zapadno od grada Korčule. U Prigradici nalazi se crkva svetog Vincenca iz 16. stoljeća. Također se ovdje nalazi luka i istoimena šljunčana plaža Prigradica.

Izvori 

Korčula